La saison 2004 du Championnat d'Estonie de football était la  de la première division estonienne à poule unique, la Meistriliiga. Les 8 clubs jouent les uns contre les autres au sein d'une poule unique où chaque adversaire rencontre les autres équipes deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur. La saison prochaine, la Meistriliiga passera de 8 à 10 clubs : il y aura donc un barrage de promotion-relégation et deux promotions directes.

C'est le FC Levadia Tallinn qui termine en tête du championnat. C'est le  de champion d'Estonie de son histoire. Le club réalise même le doublé en remportant la Coupe d'Estonie.

Les 8 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Phase aller 

|}

Phase retour 

|}

Barrage de promotion-relégation 
Afin de déterminer le  participant à la Meistriliiga la saison prochaine, le  de D1 affronte le  de D2 dans un barrage avec matchs aller et retour.
C'est le Lootus Alutaguse qui va jouer sa place parmi l'élite face au JK Dünamo Tallinn, pensionnaire de deuxième division.

|}

 Le JK Dünamo Tallinn est promu en première division, le Lootus Alutaguse est relégué en .

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Estonie de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat d'Estonie de football
Football
Estonie